Paludan är ett danskt efternamn, som enligt dansk folkbokföring den 1 januari 2022 bars av 322 personer bosatta i Danmark. I Sverige bars den 31 december 2021  efternamnet Paludan av 8 personer.

Personer med efternamnet Paludan och liknande namn 
 Caspar Paludan-Müller (1805–1882), historiker
 Frederik Paludan-Müller (1809–1876), skald
 Hother A. Paludan (1871–1956), arkitekt
 Jacob Paludan (1896–1975), författare
 Jens Paludan-Müller (präst) (1813–1899), teologisk författare
 Julius Paludan (1843–1926), litteraturhistoriker
 Rasmus Paludan (född 1982), dansk-svensk adviokat och politiker

Källor

Se även
 Paludan-Müller – dansk släkt

Danska efternamn